Ananas peut désigner :
 ananas, une plante cultivée pour ses fruits ;
 Ananas, un genre botanique ;
 Ananas (en anglais, Pineapple), un film documentaire de 1984 d'Amos Gitai sur le colonialisme des compagnies fruitières américaines.

Plusieurs noms vernaculaires d'espèces de Bromeliaceae ou d'autres familles sont constitués à partir du mot ananas :
 ananas-jaune montagne désigne l'espèce Guzmania plumieri ;
 ananas marron peut désigner les espèces Ananas bracteatus et Astelia hemichrysa ;
 ananas sauvage peut désigner  les espèces Ananas bracteatus et Glomeropitcairnia penduliflora ;
 ananas sauvage de montagne désigne l'espèce Guzmania plumieri.